A indústria de Limeira iniciou-se de forma bastante precoce antes mesmo do desenvolvimento da indústria no Brasil e prossegue até os dias de atuais recebendo empresas multinacionais. Também merece destaque o setor de jóias e folheados, de grande importância econômica para a cidade.

Oficinas de produção 
Por volta do ano de 1850 as oficinas da Fazenda Ibicaba fabricavam carroças e instrumentos agrícolas para uso próprio da fazenda e para outros fazendeiros. Por esse motivo, a Ibicaba é considerada a primeira indústria de Limeira. Lá, o Senador Vergueiro idealizou um descascador de café que tinha produção de 32 mil litros diários. Durante a Guerra do Paraguai, a Fazenda Ibicaba fabricava apetrechos para os soldados da guerra.

Já entre os anos de 1871 e 1876 há registros do funcionamento na cidade das olarias das famílias Forster e Busch e, no ano de 1884, havia em Limeira quatro indústrias de máquinas para beneficiar café, duas fábricas de carroças, quatro olarias e uma fábrica de macarrão.

Indústrias pioneiras 
No período de 1907 a 1922 surgem as primeiras indústrias modernas da cidade, que seriam os embriões de várias outras em seus segmentos. São fundadas nessa época a Indústria de Chapéus Prada (1907), a Phosphoros Radium e outras empresas de serraria e pregos do grupo Levy (1912), a Indústria Machina São Paulo (1914), a fábrica de calçados Buzolim (1915), a Café Kühl (1920) e a indústria de papel Santa Cruz (1922, atual Ripasa S.A.).

De 1922 a 1940 surgem as primeiras empresas formadas pelas pioneiras, destacam-se entre elas, a Machinas Zaccaria (1925), a Machina Fabri (1931), a Maquina D’Andrea (1934) e a Penedo (1939). Predominavam, no período, indústrias de máquinas para beneficiamento de cereais e implementos agrícolas.

Na área de calçados surgiram as fábricas Lucato em 1937 (posteriormente mudando para o ramo de máquinas para madeira), Ferrari Calçados em 1936 (depois Camillo Ferrari) e Sandálias Atlântida em 1939.

Em 1933 foi fundada a Associação Comercial e Industrial de Limeira (ACIL).

Automóveis e citrus 
O período de 1940 a 1970, graças ao florescimento da citricultura, marca o surgimento das agroindústrias citrícolas, como a de sucos Citrobrasil (1940), a de vinho de laranja Bebidas Caldas (1940) e a Citrosuco (1966).

O desenvolvimento da indústria automobilística após a Segunda Guerra Mundial e o posterior apoio ao carro pela política kubischekiana fez com que fábricas de máquinas e de autopeças se tornassem o carro-chefe do município. São desse período a Freios Varga S.A. (1945, atual TRW Automotive), as indústrias de rodas Fumagalli (1946, atual Maxion Wheels) e Arcaro (1949) e as de escapamentos Igê (1953) e Mastra (1967). Dentre as indústrias de máquinas e ferramentas, destacam-se a Newton (1950), a Rocco (1953) e a Mazutti (1954)

Além desses ramos, surgiram novas empresas que também seriam embrionárias de outras futuras:
Em 1943 surgiu a primeira fábrica de jóias do município: a Jóias Cardoso.

Em 1949 o ramo cerâmico ganha força com a olaria, hoje Cerâmica Batistella.

No ramo sucroalcooleiro, em 1954 é instalada na cidade a Companhia União, que viria a ser a maior refinadora de açúcar do planeta.

Na década de 1950 foram criadas indústrias de carrinhos para bebês: Burigotto & Rossi, que se separaram em 1955. Em 1958, surge a Galzerano. Surgem também as empresas de móveis a Brigatto (1960) e a Virgolin.

Multinacionalização 
A partir de 1970, inicia-se um processo de consolidação, expansão e multinacionalização do parque industrial limeirense. O município acelera seu processo de industrialização com a expansão da empresas já existentes e com o surgimento de novas indústrias nos ramos já consolidados, muitas delas de pequeno e médio portes.

Nesse período, muitas empresas como Freios Varga, Invicta, Zaccaria implantaram ou adquiriram unidades no exterior e se expandiram.

Dos maiores investimentos estrangeiros na cidade, destacam-se a instalação em 1977 da japonesa Ajinomoto, em 1974 da italiana Ceccato, a fusão da indústria Invicta ao grupo americano Rockwell (em 1974) e da Freios Varga ao grupo inglês Lucas (2000), englobado posteriormente pelo conglomerado estadounidense TRW Automotive.

Indústria atual 
Mais do que um grande centro agrícola, Limeira é uma cidade eminentemente industrial. O município possui uma das mais altas taxas do país de população empregada na indústria. É um dos vinte pólos industriais do estado de São Paulo. O setor industrial é bem diversificado e atua nos ramos de metalurgia, mecânica, autopeças, máquinas e ferramentas, implementos agrícolas, cerâmica, gêneros alimentícios, bebidas, calçados, vestuário, embalagem, adubos, artigos infantis, jóias e folheados entre outros.

Atualmente, os ramos de maior destaque são os de máquinas e autopeças, onde se encontram as maiores empresas da cidade. O setor de jóias e folheados a ouro é o mais importante economicamente, pois emprega 30% da mão-de-obra, contando com mais de 450 empresas no setor, as quais possuem boa reputação em nível mundial. A produção municipal, quase metade de toda a produção nacional do setor, é exportada para todos os continentes.

Ver também 
 Limeira

Indústria no Brasil
Economia de Limeira